Лас Лимитас има више значења:

 Лас Лимитас (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Лимитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лимитас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику